Parabetyla är ett släkte av steklar. Parabetyla ingår i familjen hyllhornsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hyllhornsteklar
Parabetyla